Алфа Ромео 179 е болид от Формула 1, с който отборът на Алфа Ромео участва през периода от 1979 до 1982. 179 дебютира за ГП на Италия 1979, замествайки Алфа Ромео 177, който е използван в ГП на Белгия 1979 и ГП на Франция 1979.

Болидът 179 има четири различни версии, като втората 179B участва само за ГП на Австрия 1981. 179C е използван за останалите състезания от сезон 1981, докато 179D е изцяло конструиран в карбон, замествайки алуминиевия монокок. Също така съществува и 179T, задвижван с 1.5 турбозадвижван двигател, но болидът не е използван за състезания. През четирите сезона във Формула 1179 постигна 14 точки от общо 61 старта. Бруно Джакомели постига единствената пол-позиция за 179 в ГП на САЩ 1980, както и трето място в ГП на Лас Вегас 1981.

Класиране във Формула 1

Външни препратки 
Алфа Ромео 179 в statsf1.com
Алфа Ромео 179C в statsf1.com
Алфа Ромео 179D в statsf1.com

Болиди от Формула 1
Автомобили на Алфа Ромео